Der DS 7 Crossback ist ein SUV der zum Stellantis-Konzern gehörenden Marke DS Automobiles.

Modellgeschichte 
Das Fahrzeug wurde am 28. Februar 2017 erstmals vorgestellt, seine Öffentlichkeitspremiere hatte es auf dem 87. Genfer Auto-Salon im März 2017. Seitdem konnte der Fünfsitzer bestellt werden, die ersten Fahrzeuge wurden jedoch erst im Januar 2018 ausgeliefert. Im Juni 2022 wurde eine überarbeitete Version der Baureihe präsentiert. Fortan wird sie nur noch als DS 7 vermarktet.

Das SUV baut wie auch der Opel Grandland, der Peugeot 5008 II oder der Citroën C5 Aircross auf der EMP2-Plattform des PSA-Konzerns auf. Gebaut wird es in Frankreich und China. Der DS 7 Crossback ist das erste eigenständige Modell der 2015 gegründeten Marke.

Technische Daten 
Der DS 7 Crossback war zunächst mit einem Ottomotor in zwei Leistungsstufen und zwei Dieselmotoren in zwei Leistungsstufen verfügbar. Im Oktober 2018 wurde auf dem Pariser Autosalon die 221 kW (300 PS) leistende Plug-in-Hybrid-Version DS7 Crossback E-Tense präsentiert. Sie wurde zunächst ab März 2019 in Frankreich und der Schweiz verkauft. Seit Juli 2019 ist sie auch in Deutschland erhältlich. Ein schwächerer Plug-in-Hybrid folgte 2020. Seit dem Herbst 2020 wird der Motor 2.0 BlueHDi 180 nicht mehr angeboten. Die Einstellung von zwei Ottomotoren folgte Ende 2021. Mit dem Facelift 2022 entfällt auch der letzte Ottomotor. Eine weitere Plug-in-Hybrid-Version folgt aber.

Die zwischen dem 7. März 2017 und 31. Dezember 2017 bestellbare La Première-Edition war nur mit den beiden stärksten Antrieben verfügbar. Im Oktober 2020 präsentierte der Hersteller anlässlich einer Zusammenarbeit mit dem Louvre das limitierte Sondermodell Louvre. Im Kaufpreis ist auch eine Jahreskarte für das Kunstmuseum enthalten. Anlässlich des zehnjährigen Bestehens der Marke auf dem chinesischen Markt wurde im November 2022 das Sondermodell Montmartre 10th Anniversary Collection Edition für China vorgestellt. Inspiriert von der Haute Couture Bewegung soll das Sondermodell Esprit De Voyage sein, das im März 2023 für DS 4 und DS 7 debütierte.

Werte in runden Klammern gelten für Modelle mit optionalem Getriebe.

Zulassungszahlen 
Von 2017 bis einschließlich Dezember 2022 sind in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt 7.711 Fahrzeuge der Baureihe neu zugelassen worden. Mit 1.834 Einheiten war 2022 das erfolgreichste Verkaufsjahr.

Trivia 
Für seine Amtseinführung am 14. Mai 2017 wählte der französische Staatspräsident Emmanuel Macron den DS 7 Crossback als Präsidentschaftsfahrzeug. Dafür wurde eigens der DS 7 Crossback Présidentielle angefertigt.

Einzelnachweise

Weblinks 

 Offizielle Website

Sport Utility Vehicle
Kombi
Hybridelektroautomodell